Teleorman (fiume) – fiume della Romania
 Distretto di Teleorman – distretto della Romania